Bahnhof Kirchheim bezeichnet folgende Bahnstationen:
 Bahnhof Kirchheim an der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg
 Bahnhof Kirchheim (Els) an der Bahnstrecke Schlettstadt–Zabern
 Bahnhof Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach, ehemals Kirchheim b Heidelberg, an der Bahnstrecke Mannheim–Basel
 Bahnhof Kirchheim (Kr. Hersfeld) an der Bahnstrecke Bad Hersfeld–Treysa
 Haltepunkt Kirchheim (Neckar) an der Frankenbahn
 Bahnhof Kirchheim (Schwab) an der Bahnstrecke Pfaffenhausen–Kirchheim
 Bahnhof Kirchheim (Teck) an der Bahnstrecke Wendlingen (Neckar)–Oberlenningen
 Haltepunkt Kirchheim (Unterfr), ehemals Kirchheim b. Würzburg, Kirchheim (Mainfr), an der Frankenbahn
 Bahnhof Kirchheim (Weinstr), ehemals Kirchheim (Eck), an der Pfälzischen Nordbahn

Siehe auch:
 Bahnhof Kirchheimbolanden